Göckel ist der Familienname folgender Personen

 Christian Ludwig Göckel (1662–1736), deutscher Mediziner
 Christoph Ludwig Göckel (1690–1759), deutscher Mediziner
 Eberhard Göckel (1636–1703), deutscher Mediziner
 Heinrich Göckel (1883–1948), hessischer Politiker (NSDAP) und Bürgermeister
 Hellmuth Metz-Göckel (* 1940), deutscher Psychologe
 Karl Göckel (* 1957), deutscher Orgelbauer
 Rudolf Goclenius der Ältere (1547–1628), deutscher Professor für Philosophie, Logik, Metaphysik und Ethik an der Philipps-Universität Marburg.
 Rudolf Goclenius der Jüngere (1572–1621), deutscher Arzt und Professor für Physik, Medizin, Mathematik  an der Universität Marburg
 Sigrid Metz-Göckel (* 1940), deutsche Sozialwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Metz-Göckel
 Göggel